Philoxenus (generaal) - Grieks generaal ten tijde van Alexander de Grote
 Philoxenus van Mabbug - heilige